1956 Голяма награда на Белгия е 7-о за Голямата награда на Белгия и четвърти кръг от сезон 1956 във Формула 1, провежда се на 3 юни 1956 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 

Голяма награда на Белгия